Linville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Linville Township (Avery County, North Carolina)
 Linville Township (Burke County, North Carolina)